DJI:

 Промышленный индекс Доу Джонса — (англ. Dow Jones Industrial Average, сокр. DJIA; NYSE: DJI) — один из наиболее известных фондовых индексов.
 DJI (компания) — SZ DJI Technology Co., Ltd. китайская компания, производитель мультикоптеров, контроллеров.